Степан Ушаков:
 Ушаков, Степан Лаврентьевич (1909—1965) — Герой Советского Союза.
 Ушаков, Степан Михайлович (?—после 1627) — сын боярский, голова.
 Ушаков, Степан Фёдорович (1705 или 1706—1770) — писатель.